Glanz & Gloria steht für:

 glanz & gloria, ein Schweizer Boulevardmagazin
 Glanz & Gloria (Film), einen deutschen Film von Andreas Coupon (2012)